ТЧ-1 «Пролетарское» — электродепо Нижегородского метрополитена. Сдано в эксплуатацию 18 ноября 1985 года.

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав 
 Д — с 1985 по 1993 год
 81-717/714 — c 1985 — настоящее время
 81-717.5/714.5 — c 1991 — настоящее время
 81-717.6/714.6 — c 2012 — настоящее время

Статистика:

 Число пассажирских вагонов — 130 вагонов (58 головных и 62 промежуточных)
 Вагоны 81-717/714 — 62 вагона
 Вагоны 81-717.5/714.5 — 18 вагонов
 Вагоны 81-717.6/714.6 — 50 вагонов

Ссылки 
 Депо на сайте «Метровагоны»

Депо Нижегородского метрополитена
Нижегородский
Нижегородский метрополитен